Huawei Honor 2 (Huawei U9508) — смартфон от компании Huawei, преемник модели Honor Pro.

Презентация 
29 октября 2012 года компания провела презентацию, на которой представила современный смартфон с достойной производительностью по доступной цене.

Аппаратное обеспечение 
Устройство базируется на собственной платформе компании производителя — четырёхъядерном ARM-процессоре HiSilicon K3V2 (Hi3620), который работает в паре с 16-ю ядрами графического ускорителя GC4000 от Vivante. 
Результаты известных тестов, определяющих уровень производительности:

Максимальные скорости передачи данный: HSDPA — 21.1 Mbps, HSUPA — 5.76 Mbps. 
Приёмник спутниковой навигации поддерживает две системы GPS и ГЛОНАСС.

Программное обеспечение 
На аппарате установлен Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich, с возможностью обновления до 4.2.2 Jelly Bean.

Конкуренты 
 Xiaomi Mi-Two
 LG Nexus 4
 Meizu MX 4-Core
 Meizu MX2

Интересные факты 
Аппарат поддерживает функцию "USB Host" с дополнительным питанием .

О пропущенных звонках, пришедших СМС, низком заряде батареи или процессе зарядки сигнализирует светодиодный индикатор на лицевой стороне телефона.

Экран защищает покрытие, выполненное по технологии Gorilla Glass II.

21 декабря 2012 года производитель выпустил прошивку, основанную на операционной среде Android 4.1.2 JB , о чём ранее сообщал. В этот же день вышла и альтернативная прошивка для смартфона — MIUI.

В первый день старта предзаказов Huawei получил более миллиона обращений, что стало для компании первым подобным рекордом.

При совершении серьёзной вычислительной работы аппарат может существенно нагреваться в районе расположения процессора приложений (около основной камеры) вплоть до 50° C.

Официально в Россию поставляется версия аппарата с 1 ГБ оперативной памяти.

Примечания

Ссылки

См. также 
 Смартфон

Устройства на основе HiSilicon
Смартфоны Huawei
Устройства на базе Android
Появились в 2012 году в Китае